South Shields FC (celým názvem: South Shields Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě South Shields v metropolitním hrabství Tyne and Wear. Založen byl v roce 1974 pod názvem South Shields Mariners FC. O rok později si klub změnil jméno na současný název, který má více navazovat na tradici profesionálního fotbalu ve městě (viz South Shields FC). Od sezóny 2018/19 hraje v Northern Premier League Premier Division (7. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou rudá, modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Mariners Park s kapacitou 2 900 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1974 – South Shields Mariners FC (South Shields Mariners Football Club)
 1975 – South Shields FC (South Shields Football Club)

Získané trofeje 

 FA Vase ( 1× )
 2016/17

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 4. předkolo: 2017/18
 FA Trophy
 2. předkolo: 2017/18
 FA Vase
 Vítěz: 2016/17

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1976–1988: Wearside Football League
 1988–1995: Wearside Football League (Division One)
 1995–1996: Northern Football League (Division Two)
 1996–2000: Northern Football League (Division One)
 2000–2008: Northern Football League (Division Two)
 2008–2013: Northern Football League (Division One)
 2013–2016: Northern Football League (Division Two)
 2016–2017: Northern Football League (Division One)
 2017–2018: Northern Premier League (Division One North)
 2018– : Northern Premier League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1974